Il singolare  del Visit Panamá Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rogério Dutra da Silva era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Campeonato Internacional de Tenis de Santos 2013.

Rubén Ramírez Hidalgo ha battuto in finale Alejandro González 6–4, 5–7, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Flavio Cipolla (primo turno)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
  Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)

  Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Alejandro González (Finalist)
  Jorge Aguilar (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Visit Panamá Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013